Соз:
 Соз — река в Кировской области, левый приток Кобры (бассейн Волги).
 Соз — заброшенный посёлок в Нагорском районе Кировской области см. 59.781637, 51.471884
 Соз () — коммуна во Франции, департамент Приморские Альпы.
 СОЗ — стойкие органические загрязнители, определенные Стокгольмской конвенцией.